Brian Savage (né le  à Sudbury, Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Il a joué à l’aile gauche.

Carrière de joueur

Parenté dans le sport 
Il est le neveu des joueurs de hockey de la LNH, Larry Hillman, Wayne Hillman et Floyd Hillman.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991||Redhawks de Miami||CCHA||28||5||6||11||26||-||-||-||-||-
|-
|1991-1992|| Redhawks de Miami||CCHA||40||24||16||40|| 43||-||-||-||-||-
|-
|1992-1993|| Redhawks de Miami|| CCHA|| 38|| 37|| 21|| 58|| 44||-||-||-||-||-
|-
| 1993-1994|| Canadiens de Frédéricton|| LAH|| 17|| 12|| 15|| 27|| 4||-||-||-||-||-
|-
| 1993-1994|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1994-1995|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 37|| 12|| 7|| 19|| 27||-||-||-||-||-
|-
| 1995-1996|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 75|| 25|| 8|| 33|| 28|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1996-1997|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 81|| 23|| 37|| 60|| 39|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|1997-1998|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 64|| 26|| 17|| 43|| 36|| 9|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 1998-1999|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 54|| 16|| 10|| 26|| 20||-||-||-||-||-
|-
| 1999-2000|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 38|| 17|| 12|| 29|| 19||-||-||-||-||-
|-
| 2000-2001|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 62|| 21|| 24|| 45|| 26||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 47|| 14|| 15|| 29|| 30||-||-||-||-||-
|-
| 2001-2002|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 30|| 6|| 6|| 12|| 8|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 43|| 6|| 10|| 16|| 22||-||-||-||-||-
|-
| 2003-2004|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 61|| 12|| 13|| 25|| 36||-||-||-||-||-
|-
| 2003-2004|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 13|| 4|| 3|| 7|| 2|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2004-2005|| N'a pas joué|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 66|| 9|| 5|| 14|| 28|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4

| 674|| 192|| 167|| 359|| 321|| 39|| 3|| 8|| 11|| 12

Voir aussi 

Naissance en février 1971
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Médaillé d'argent olympique canadien
Attaquant de hockey sur glace